Mufulira steht für:

 Mufulira (Sambia), Ort im Distrikt Mufulira, Copperbelt-Provinz, Sambia
 Mufulira (Distrikt), Distrikt in der Copperbelt-Provinz, Sambia
 Mufulira Wanderers FC, Fußballverein in Sambia